Tuthill est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Anna Tuthill Harrison (1775-1864), première dame américaine
 (1952-2013), joueur américain de football américain
 (1772-1835), médecin anglais
 (1885-1957), dessinateur américain
 (né en 1976), joueur américain de football américain
 (1910-1996), diplomate américain
 (1811-1877), homme politique américain de New York
, écrivaine irlandaise
 (1799-1879), auteure américaine de livres pour enfant 
 (1912-2004), sculptrice et potière américaine
 (1771-1821), homme politique américain de New York
 (1855-1929), architecte américain

Toponyme

, site d'intérêt scientifique du comté de Durham

, communauté du Dakota du Sud

Voir aussi
Bataille de Tuthill (1401), bataille de la révolte des Gallois

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme